A Krokodilkönnyek a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának negyedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Tóth Sarolta
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Agócs Zsuzsa, Révész Gabriella
 Munkatársak: Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Székely Ida, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Novák Irén
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Krokodil: Somogyvári Rudolf

Kérem a következőt! (1. évad)